Veinticuatro horas en la vida de una mujer puede referirse a:

 Veinticuatro horas en la vida de una mujer, novela de Stefan Zweig; o
 Veinticuatro horas en la vida de una mujer, película de Argentina dirigida por Carlos Borcosque en 1944.